Ried im Innkreis é um distrito da Áustria localizado no estado da Alta Áustria.

Cidades e municípios 
Ried im Innkreis possui 36 municípios, sendo um, a capital Ried im Innkreis, com estatuto de cidade (Stadtgemeinde) e oito com estatuto de mercado (Marktgemeinde):

Distritos da Áustria
Distrito de Ried im Innkreis